Questa è la prima edizione del torneo.

In finale Dušan Lajović ha sconfitto Steven Diez con il punteggio di 6-1, 6-4.

Teste di serie 

  Dušan Lajović (campione)
  Yannick Hanfmann (ritirato)
  Vít Kopřiva (quarti di finale)
  Alexander Shevchenko (primo turno)

  Kimmer Coppejans (primo turno) 
  Adrian Andreev (quarti di finale) 
  Dalibor Svrčina (primo turno) 
  Miljan Zekić (primo turno)

Qualificati 

  Andrey Chepelev (primo turno)
  Imanol López Morillo (secondo turno)
  Gian Marco Moroni (quarti di finale)

  David Pérez Sanz (primo turno) 
  Eric Vanshelboim (primo turno) 
  Moez Echargui (secondo turno)

Lucky loser 

  Rudolf Molleker (primo turno)

Wildcard 

  Iñaki Cabrera Bello (secondo turno)
  Pablo Llamas Ruiz (semifinale)

  Alejandro Moro Cañas (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Maspalomas Challenger 2022